Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Louisa () :
 comté de Louisa (Iowa),
 comté de Louisa (Virginie).